Cabrera kan som auktorsförkortning betyda:

 Angel Cabrera (zoolog)
 Ángel Lulio Cabrera
 Antonio Nicolás Cabrera y Corro

Robotskapade auktorsförkortningar